Antônio Rogério (nascido em Aracaju) é um cantor e compositor brasileiro de MPB. É bastante conhecido por sua parceria musical com o também compositor Chiko Queiroga.

Biografia 
Nascido em Aracaju - SE, estudou violão clássico no Conservatório de Música de Sergipe. Trabalhou como músico em diversas casas noturnas no estado.

Discografia 
 (2005) Balaio atemporal
 (2001) Folia de São João
 (1998) Chiko Queiroga e Antônio Rogério ao vivo
 (1997) Serpente

Ligações externas 
 

Naturais de Aracaju
Cantores de Sergipe